Alphonse de Becker (1826–1895), Belgisch advocaat, politicus, broer van Emile de Becker
 Theophiel de Becker (1829–1908), Belgisch arts, politicus, burgemeester van Aarschot
 Emile de Becker (1830–1879), Belgisch advocaat, politicus
 Auguste de Becker Remy (1862–1930), Belgisch politicus, industrieel
 Marie De Becker (1880–1946), Engels actrice
 Raymond De Becker (1912–1969), Belgisch journalist
 Liliane De Becker (?), Belgisch kunstschaatsster
 Urbaan De Becker (1940), Belgisch journalist en radiopresentator
 Gavin de Becker (1954), Amerikaans schrijver en veiligheidsspecialist
 Stéphane De Becker (1959–2015), Belgisch striptekenaar
 Sonja De Becker (1967), Belgisch juriste en bestuurder
 Katrien De Becker (1971), Vlaams actrice